Aristeu, divinitat grega
 Aristeu, filòsof pitagòric grec
 Aristeu de Cirene, fundador de Cirene
 Aristeu de Corint, militar corinti
 Aristeu almirall de Corint
 Aristeu de Crotona, matemàtic grec 
 Aristeu d'Esparta, militar espartà.